Oberschwarzach ist der Name

 Oberschwarzach, Markt im Landkreis Schweinfurt, Bayern

 Oberschwarzach (Bad Wurzach), Weiler der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Oberschwarzach (Creußen),  Weiler der Stadt Creußen im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Oberschwarzach (Schwarzach), Dorf der Gemeinde Schwarzach im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg